Чернила:

 Чернила — жидкий краситель.
 «Чернила» — американский фильм режиссёра Джеймина Уайнэнса.
 «Чернила» — жаргонное название низкокачественных вин (главным образом в Белоруссии и Литве).

См. также 
 Наночернила
 Чернила для пятого класса
 Чернильница